Etawah (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Etawah (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Etawah